Herelen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kerulen River, vattendrag, Inre Mongoliet,

Mongoliet 

 Tjojbalsan, provinshuvudstad, Dornod, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar